Rengershausen (Baden-Württemberg), een plaats in de gemeente Bad Mergentheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Rengershausen (Baunatal), een plaats in de gemeente Baunatal in de Duitse deelstaat  Hessen
Rengershausen (Frankenberg), een plaats in de gemeente Frankenberg (Eder) in de Duitse deelstaat Hessen
Rengershausen (Nedersaksen), een plaats in de gemeente Einbeck in de Duitse deelstaat Nedersaksen